Корибу́т Ольгердович (в православии Дмитрий; ок. 1358 — после 1404) — удельный князь из династии Гедиминовичей. Сын великого князя литовского Ольгерда от второго брака с тверской княжной Ульяной Александровной. Князь новгород-северский до 1393 года, после — збаражский, брацлавский и винницкий.

Биография 
Точная дата рождения неизвестна. Родился между 1358 и 1360 годами. Впервые упоминается во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском 1381—1384 годов, в которой он выступал на стороне своих братьев Ягайло и Скиргайло. В 1382 году он, будучи новгород-северским князем, восстал против власти своего дяди Кейстута. Кейстут с малым отрядом выступил на Корибута, однако был разбит. В 1382 году Корибут вместе с Ягайло и Скиргайло подписал Дубисский договор с Тевтонским орденом. В 1384 году Корибут вместе с Ягайло и Скиргайло подписал договор с Дмитрием Донским об антиордынском союзе на основе признания главенства Дмитрия Донского, брака Ягайло с дочерью Дмитрия и принятия православия как государственной религии в Литве. Однако принятие Дмитрием ужесточённой ордынской дани отпугнуло литовско-русских феодалов, также плативших ордынский выход со своих земель, прежде всего Корибута. В 1385 году подписал вместе с братьями акт Кревской унии, объединившей Королевство Польское и Великое княжество Литовского под началом Ягайло.

В 1386 году в Луцке присягнул на верность Ягайло. Участвовал в битве на реке Вихре, в которой было разбито войско смоленского князя Святослава Ивановича. Во время второй гражданской войны в 1390 году Корибут помог Ягайло при осаде Гродно, за что получил во владение Лиду. После вступления на литовский престол Витовта в 1392 году Корибут отказался присягать ему, но войско Корибута было разбито Витовтом около Лиды. Корибут закрылся в Новгороде, но город был взят, а сам он попал в плен. После примирился с Витовтом, был отпущен и принимал участие в его военных кампаниях.

За выступление против Витовта Корибут был лишён Новгород-Северского княжества, которое передано Фёдору Любартовичу. Взамен Корибут получил во владение имения на Волыни: Збараж, Брацлав и Винницу. Последний раз в источниках Корибут упоминается в 1404 году, когда он принял участие в походе Витовта на Смоленск.

Семья 
Корибут был женат 1) на княжне Любови (Московской); 2) на Анастасии (ум. после 1399), дочери Олега Ивановича Рязанского. Имел трёх сыновей (Ивана, Сигизмунда и Фёдора) и трёх дочерей (Анастасию, Елену и Марию). Иван упоминается лишь однажды, в 1431 году. Сигизмунд воспитывался при королевском дворе своего дяди Ягайло. Участвовал в битве при Грюнвальде. В дальнейшем он проявил себя как полководец, участвовал в Гуситских войнах, был наместником Чешского королевства. Погиб в битве под Вилькомиром в 1435 году. Фёдор упоминается с 1422 года. Участвовал в Вилькомирской битве, в которой попал в плен. Потомками Фёдора, а значит и Корибута, считали себя князья Збаражские и Вишневецкие (пользовавшиеся гербом «Корибут»), но каких-либо сведений о сыновьях Фёдора не сохранилось.

Дети:
 Мария — замужем за князем Федором Львовичем Воротынским
 Елена (ум. 1449) в 1407 году вышла замуж за Яна II Железного (ок.1365 — 1424), князя Ратиборско-Крновского.
 Анастасия — замужем за Василием Михайловичем, князем кашинским (вторая его жена)

Предки

Примечания

Литература 
 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. — Poznań-Wrocław, 1999. — ISBN 83-913563-1-0. — S. 105—118. 
 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — , 1895. — S. 178—179. 
 Wolff J. Rod Gedimina. — Krakow, 1886. — S. 152—153. 

Родившиеся в 1350-е годы
Умершие в XV веке
Дети Ольгерда
Князья новгород-северские
Князья черниговские